Marsz Równości w Krakowie
 Marsz Równości w Poznaniu
 Marsz Równości w Toruniu

Zobacz też 
 Parada Równości w Warszawie
 gay pride
 parada równości